Hagmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Hagmann (1914–1969), deutscher Politiker (CDU)
 Daniel Hagmann (* 1966), Schweizer Historiker
 Emil Hagmann (1872–1919), deutscher Politiker
 Franz Hagmann (1941–2008), Schweizer Politiker
 Fritz Hagmann (1901–1974), Schweizer Ringer und Schwinger
 Gert Hagmann, deutscher Ingenieur mit Schwerpunkt Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik
 Gottfried Hagmann (Zoologe) Schweizer Zoologe, Direktor des Basler Zoos
 Gottfried Hagmann (Geologe) (1874–1946), Schweizer Geologe, Zoologe
 Josef Hagmann (1871–1926), Schweizer katholischer Geistlicher, Abt von St. Georgenberg-Fiecht
 Manu Hagmann (* 1980), Schweizer Jazzmusiker
 Marcel Hagmann (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Nadine Hagmann (* 1981), deutsche Fußballspielerin
 Robert Hagmann (* 1942), Schweizer Radrennfahrer
 Sibylle Hagmann (* 1965), schweizerische Schriftgestalterin

Hagmann ist Teil folgender Firmierungen:

 Hagmann & Hammerly, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hagman
 Hagemann